Vijaya, signifiant victoire en sanscrit, est un nom très utilisé dans le monde indien. 

Il peut faire référence à :

Mythologie hindouïste 
 Jaya et Vijaya, deux demi-dieux gardiens des Portes de la demeure de Vishnu
 Vijaya (Arjuna), l'un des noms du héros mythologique Arjuna
 Vijaya (arc), l'arc personnel de Parashurama, le sixième avatar de Vishnu
 Vijaya (Madra), fille de Dyutimat, roi du royaume mythologique de Madra
 Vijaya, l'un des noms de la déesse Shantadurga

Localisation 
 Vijaya (Champa), Ville-état de l'ancien Royaume de Champā, situé dans l'actuel Quy Nhơn au Viêt Nam.
 Vijayawada, une ville de l'Andhra Pradesh en Inde

Patronyme 
  (1947-2016), acteur sri-lankais

Monarques

Sri Lanka 
 Prince Vijaya, premier roi légendaire du Sri Lanka, fondateur de la dynastie Vijaya
 Vijaya Bahu I (1039-1110), né Kheerthi, roi du royaume de Polonnaruwa
 Vijaya Bahu II (...-1187), roi du royaume de Polonnaruwa
 Vijaya Bahu III (...-1224), premier roi du royaume de Dambadeniya
 Vijaya Bahu IV (...-1270), 3 roi du royaume de Dambadeniya
 Vijaya Bahu V (...-1345), dernier roi du Royaume du Kurunegala
 Vijaya Bahu VI (...-1409), dont le nom règne était Vira Alakesvara, roi du royaume de Gampola
 Vijaya Bahu VII (...-1521), roi du Royaume de Kotte

Inde 
  (...-1488), Maharaja du royaume de Tripura
  (1516-1563), Maharaja du royaume de Tripura

Autres 
 , Société de production de film indien
 Vijaya, police d'écriture intégré aux systèmes d'exploitation Microsoft depuis Windows 7

Voir Aussi